Leppäsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

2. Leppäsaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,53, long 24,53),  (2 ha)
3. Leppäsaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,30, long 24,10), 
4. Leppäsaari (ö i Mellersta Finland), Jyväskylä,  (1 ha)
5. Leppäsaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,71, long 28,50),  (56 ha)
6. Leppäsaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,58, long 28,53), 
7. Leppäsaari (ö i Norra Savolax, Varkaus),  (1 ha)
8. Leppäsaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland),  (1 ha)
11. Leppäsaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,87, long 28,12),  (0 ha)
12. Leppäsaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,86, long 29,46),  (1 ha)
13. Leppäsaari (ö i Lappland, Östra Lappland),  (0 ha)
14. Leppäsaari (ö i Södra Karelen), Villmanstrand,  (2 ha)
16. Leppäsaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,60, long 26,05),  (0 ha)
17. Leppäsaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,44, long 30,46), 
18. Leppäsaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,13, long 27,42),  (0 ha)
19. Leppäsaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,32, long 27,20),  (48 ha)
20. Leppäsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 62,05, long 27,13),  (6 ha)
21. Leppäsaari (ö i Lappland, Tunturi-Lappi),  (0 ha)
22. Leppäsaari (ö i Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn,  (2 ha)
23. Leppäsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,31, long 27,29),  (0 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar